Cette page d'homonymie traite des femmes ayant porté le nom d’Agnès de Poitiers, de Poitou ou d'Aquitaine :

Sainte 

 sainte Agnès de Poitiers, qui vécut , première abbesse de l'abbaye Sainte-Croix, à Poitiers, et sainte catholique.

Nobles dames du Moyen Âge 

Diverses femmes, issues de la famille des Ramnulfides et filles des comtes de Poitiers ou du Poitou – également ducs d'Aquitaine – sont connues sous le nom d’Agnès de Poitiers, de Poitou ou d'Aquitaine :

 Agnès de Poitiers (v. 1020-1077), fille de Guillaume V d'Aquitaine, comte de Poitiers, épouse de l'empereur germanique Henri III, et régente du Saint-Empire romain germanique.
 Agnès de Poitiers (1052-1089), épouse en premières noces Ramire  d'Aragon, puis en 1064, Pierre  de Savoie (1048-1078),  comte de Savoie et de Maurienne.
 Agnès de Poitiers ou Inés de Aquitania (1052-1078), fille de Guillaume VIII d'Aquitaine, comte de Poitiers, épouse Alphonse VI de León en 1069.
 Agnès de Poitiers ou Inés de Aquitania (? - ), fille de Guillaume VIII d'Aquitaine, épouse Pierre  d'Aragon en 1086.
 Agnès de Poitiers ou Inés de Aquitania (? - 1159), fille de Guillaume IX d'Aquitaine, comte de Poitiers, épouse en premières noces Aimery V de Thouars, puis en secondes noces Ramire II d'Aragon.

Agnès

Homonymie dynastique